Hable ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hable (1911–2001), österreichischer Lehrer und Ornithologe
 Helmut Hable (* 1940), österreichischer Maler, Kunstförderer und Kurator 
 Jan Hable (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Rainer Hable (* 1972), österreichischer Politiker (NEOS)